MSG steht für:
 Madison Square Garden, Mehrzweckarena in New York City
 United States Marine Corps Security Guard
 Master Sergeant, militärischer Dienstgrad in der Unteroffizierslaufbahn englischsprachiger Streitkräfte
 Mathematische Schülergesellschaft, in der DDR gegründete Organisation zur Begabtenförderung von Schülern
 McAuley Schenker Group, irisch-deutsche Hardrock-Band
 Michael Schenker Group, deutsche Hardrock-Band
 Mississippi State Guard, siehe Staatsgarde #Auflistung der Staatsgarden
 Melanesian Spearhead Group, eine von melanesischen Staaten gegründete internationale Organisation
 Metallschutzgasschweißen, siehe Schutzgasschweißen #Metallschutzgasschweißen
 Meteosat Second Generation, Wettersatellitensystem
 Militärisches Scharfschützengewehr, siehe HK MSG90
 Mit solidarischen Grüßen oder Mit sportlichem Gruß, siehe Grußformel (Korrespondenz) #Spezielle Grußformeln
 Moderne Stadtgeschichte, Zeitschrift 
 Monosodium glutamate, der Geschmacksverstärker Mononatriumglutamat
 Muettersproch-Gsellschaft, Sprachverein zur Pflege und Erhaltung der alemannischen Mundart

Schulen:
 Margarete-Steiff-Gymnasium Giengen
 Max-Slevogt-Gymnasium Landau
 Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus

msg steht für:
 msg systems, deutscher IT-Dienstleister
 Moraid (ISO-639-3-Code), Westpapuasprache auf der Vogelkop-Halbinsel, Westpapua, Neuguinea

.msg steht als Dateierweiterung für:
 Microsoft Exchange Message, das Containerformat von Microsoft Outlook

Abkürzung